Racconto della finestra rotta, dell'economista Frédéric Bastiat. 
Teoria della finestra rotta, teoria sociologica.
 La finestra rotta (2008), romanzo di Jeffery Deaver.